Hippias kan syfta på:

 Hippias (tyrann) – en av Peisistratos söner och var tyrann av Aten på 500-talet f.Kr
 Hippias från Elis – en grekisk sofist i slutet av 500-talet f.Kr.
 Hippias (matematiker) – en grekisk matematiker, antagligen under 400-talet f.Kr. osäkert om han är densamme som den ovan nämnde sofisten, se Hippias från Elis